Slovo Vancouver je příjmením osob, názvem několika míst nebo sportovních klubů.

Příjmení 
 Kapitán George Vancouver (1757–1798), důstojník britského námořnictva, který prozkoumával severozápadní pobřeží Severní Ameriky.

Místa 
 Vancouver – město v Britské Kolumbii v Kanadě;
 Vancouver (Washington) – město ve Washingtonu ve Spojených státech amerických;
 North Vancouver – město v Britské Kolumbii v Kanadě;
 West Vancouver – město v Britské Kolumbii v Kanadě;
 Vancouver (ostrov) – ostrov Britské Kolumbie v Kanadě;
 Mount Vancouver – hora na yukonskoaljašské hranici.

Sportovní kluby 
 Vancouver Canucks – hokejový tým hrající v NHL;
 Vancouver Giants – hokejový tým hrající WHL;
 Vancouver Canadians – Baseballový tým hrající Severozápadní ligu;
 Vancouver Whitecaps – fotbalový tým hrající United Soccer Leagues (muži) a W-League (ženy)

Ostatní 
 Canadian Vickers Vancouver – kanadský létající člun